Jameson bezeichnet:
 eine irische Whiskeymarke, siehe Jameson (Whiskeybrennerei)
 einen Ort in den USA, siehe Jameson (Missouri)

Jameson ist der patronymische Familienname folgender Personen:

 Andy Jameson (* 1965), britischer Schwimmer
 Anna Jameson (1797–1860), englische Schriftstellerin
 Antony Jameson (* 1934), britischer Ingenieurwissenschaftler
 Betty Jameson (1919–2009), US-amerikanische Golferin
 Claude Jameson (1886–1943), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Egon Jameson (1895–1969), deutscher Publizist
 Fredric Jameson (* 1934), US-amerikanischer Philosoph
 Helen Jameson (* 1963), britische Schwimmerin
 Henry Jameson (1883–1938), US-amerikanischer Fußballspieler 
 James S. Jameson (1856–1888), schottischer Naturforscher
 Jenna Jameson (* 1974), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Jerry Jameson (* 1934), US-amerikanischer Regisseur

 Joyce Jameson (1932–1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Leander Jameson (1853–1917), südafrikanischer Politiker
 Louise Jameson (* 1951), britische Schauspielerin
 Malcolm Jameson (1891–1945), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Margaret Storm Jameson (1891–1986), englische Schriftstellerin
 Michael H. Jameson (1924–2004), US-amerikanischer Epigraphiker
 Robert Jameson (1774–1854), schottischer Naturhistoriker, Mineraloge und Geologe

Sonstiges:
 Jameson Point, Landspitze von Low Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis